News from Nowhere může být:

 News from Nowhere – film Paula Morrisseye (2010)
 Novinky z Utopie (v anglickém originále News from Nowhere) – kniha Williama Morrise
 News from Nowhere (album, Air Supply) – album skupiny Air Supply (1995)
 News from Nowhere (album, Vennaskond) – album skupiny Vennaskond (2001)
 News from Nowhere (album, Darkstar) – album skupiny Darkstar (2013)